Saignes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Saignes (Cantal) im Département Cantal
 Saignes (Lot) im Département Lot